W Polsce 
 Łomna – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Nowy Wiśnicz 
 Łomna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Czosnów 
 Łomna – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Kosów Lacki
 Łomna – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Bircza
 Łomna – dawna gmina
 Poza Polską
 Łomna – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim
 Łomna – wieś w Słowacji, w powiecie Namiestów, w kraju żylińskim

 Zobacz też
 Łomna-Las
 Łomna – potok w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, dopływ Olzy
 Łomna Dolna, Łomna Górna